Straža (gmina Cerkno)
 Straža (gmina Straža)